Säntis (berg), een berg in de Alpen in Zwitserland
Säntis (kanton), een voormalig kanton van Zwitserland